Pirâmide — sólido geométrico
 Esquema em pirâmide — modelo comercial
 Estação Pirámides — estação do Metro de Madrid

Arquitetura 
 Pirâmide (arquitetura)
 Pirâmides egípcias — tipo de momumento do Antigo Egito

Processamento de imagem 

 Pirâmide (processamento de imagem)